Оризари може да се отнася за:

 Оризари, село в Област Пловдив, България;
 Оризари, село в Област Сливен, България;
 Оризари, село в Община Кочани, Северна Македония;
 Оризари, село в Община Липково, Северна Македония;
 Оризари, квартал на град Скопие, част от Община Гьорче Петров, Северна Македония;
 Оризари, днес Ризари, село в дем Воден, Гърция.

Вижте също 
 Оризаре, село в Област Бургас